Hyesan este un oraș de munte în nordul provinciei Ryanggang, R.P.D. Coreea.

Administrația 

Orașul este împărțit în 25 de cartiere (dong) și 4 sate (ri).

Orașe din Coreea de Nord